Класирането по медали от Летните олимпийски игри 1932 в Лос Анджелис показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 116 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 1332 спортисти (от които 126 жени) от 37 страни в периода от 30 юли до 14 август 1932 г. в общо 14 спорта.

Атлети от общо 27 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 10 без отличие. Домакините от Съединените американски щати със смазваща преднина печелят най-много медали (103), спечелвайки най-много златни (41), сребърни (32) и бронзови (30) отличия на тази Олимпиада. Дебютът си на тези Игри правят Колумбия и Република Китай. На тези игри участват значително по-малко нации и спортисти спрямо Амстердам 1928, защото много страни са засегнати от дълбока икономическа криза позната като Великата депресия.

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Летни олимпийски игри